Le US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2014, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 7 au .

Faits marquants 
 En finale du simple, l'Espagnol Fernando Verdasco bat son compatriote Nicolás Almagro et décroche ainsi son  en simple sur le circuit ATP.
 En double, les frères Bob et Mike Bryan s'imposent en finale face à David Marrero et Fernando Verdasco. Il s'agit de leur  ensemble, du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Houston
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en avril 2014
Sport au Texas en 2014
Sport aux États-Unis en avril 2014